Александр Владимирович Горин (7 января 1981, Березняговка, Усманский район, Липецкая область) — российский футболист, выступавший на позиции защитника и полузащитника. Выступал в высших дивизионах Украины и России.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник воронежской СДЮСШОР-15, первый тренер — Духанов Александр Иванович. На взрослом уровне начал выступать в 1999 году в дубле московского «Торпедо», игравшем во втором дивизионе.

В начале 2001 года перешёл в «Кривбасс», дебютировал в чемпионате Украины 17 марта 2001 года в игре против киевского «Динамо». 21 апреля 2001 года в матче против «Металлиста» забил свой единственный гол в высшей лиге, оказавшийся победным в матче (2:1). Всего в чемпионате Украины сыграл 11 матчей и забил 1 гол, и в летнее межсезонье 2001 года вернулся в «Торпедо».

6 апреля 2002 года дебютировал в чемпионате России в составе автозаводцев в игре против «Алании». Всего за два сезона принял участие в 18 матчах премьер-лиги.

В 2004 году перешёл в воронежский «Факел», с которым в том же сезоне стал победителем центральной зоны второго дивизиона. В дальнейшем выступал в первом дивизионе за «Факел», «Шинник», «Носту», «Салют» и «Сибирь». Сыграл более 150 матчей в первом дивизионе.

В 2011 году в возрасте 30 лет завершил спортивную карьеру. После ухода из «Сибири» судился с клубом из-за невыплаты зарплаты.

Карьера в сборной 
В 1998 году в составе юношеской сборной России стал победителем Всемирных юношеских игр в Москве. В 2002—2003 годах сыграл 4 матча в отборочном турнире Олимпиады-2004 за молодёжную сборную страны.

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Носта»
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Сибирь»